Фёдор Катков:
 Катков, Фёдор Григорьевич (1901—1992) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Катков, Фёдор Леонтьевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.